In 2005 werd het 60ste Campeonato Amapaense gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Amapá. De competitie werd gespeeld van 4 juni tot 17 augustus en werd georganiseerd door de FAF. São José werd kampioen.

Eerste toernooi

Tweede toernooi

Finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Amapaense
Ama